Nas, NAS ou NaS pode remeter aos seguintes artigos na Wikipédia:

Nas
Nas, um rapper norte-americano

NAS
Nautical Archaeology Society
National Airports System (Sistema Nacional de Aeroportos do Canadá)
Network-attached storage
Nihon Ad Systems

Desambiguação